Holger Vitus Nødskov Rune era il campione in carica ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Dominic Stricker ha sconfitto Leandro Riedi con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Harold Mayot (secondo turno)
  Arthur Cazaux (terzo turno)
  Kārlis Ozoliņš (primo turno)
  Natan Rodrigues (secondo turno)
  Li Hanwen (secondo turno)
  Luciano Darderi (secondo turno)
  Dominic Stricker (campione)
  Leandro Riedi (finale)

  Arthur Fery (terzo turno)
  Nicholas David Ionel (primo turno)
  Khololwam Montsi (secondo turno)
  Jeffrey von der Schulenburg (secondo turno)
  Flavio Cobolli (primo turno)
  Gustavo Heide (terzo turno)
  Martin Breysach (terzo turno)
  Dalibor Svrčina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020